

Sigle 
 Bündnis Zukunft Österreich – Alleanza per il Futuro dell'Austria, partito politico austriaco

Codici 
 BZO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Francesco BARACCA, Bolzano-San Giacomo di Laives (BZ), Italia